Синтре може да се односи на:

 Синтре (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Синтре (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар